Dumitru Manea ist der Name folgender Personen:

* Dumitru Manea (Fußballspieler) (1948–2011), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Dumitru Manea (Ringer) (1950–2007), rumänischer Ringer